Ravens ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ravens (* 1944), bremischer Politiker (parteilos)
 Joannes Arnoldsz. Ravens († 1650), reformierter Theologe (Remonstrant)
 Jürgen Peter Ravens (1932–2012), deutscher Journalist, Zeitungsverleger und Autor
 Karl Ravens (1927–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Laurens van Ravens (1922–2018), niederländischer Fußballschiedsrichter 

Siehe auch:
 Ravens Mountains, Gebirgsgruppe in der Britannia Range, Antarktika
 The Ravens, US-amerikanische Gesangsgruppe
 Baltimore Ravens, American-Football-Mannschaft aus Baltimore
 Munich Ravens, American-Football-Mannschaft aus München
 Raven